Held by the Enemy – film del 1917 diretto da M.S. Forrester
 Held by the Enemy – film del 1920 diretto da Donald Crisp